Синиш:

 Синиш — город и морской порт в Португалии.
 Синиш — приход (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.